Osoby o tym nazwisku:
 Mateusz Ożga – polski profesjonalny gracz komputerowy
 Piotr Ożga – polski urzędnik
 Samuel Jan Ożga – rzymskokatolicki duchowny
 Wawrzyniec Ożga – rzymskokatolicki duchowny